Arístides hace referencia a varios artículos:

Véase: 
Véase:

Nombre propio masculino
Arístides (nombre), de origen griego

Antigua Grecia
Arístides "el Justo", político ateniense.
Arístides (pintor), artista griego del siglo IV a. C.
Arístides de Mileto, escritor que creó el género literario de la fábula milesia.

Nombres masculinos